Wiktor Unrug (1871-1925) – polski ziemianin, powstaniec wielkopolski
 Wiktor Unrug (1886-1973) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego